

Бахорістон — село, Ґулістонський джамоат, Восейський район, Хатлонська область
 Бахорістон — село, джамоат імені Мірзоалі Вайсова, Восейський район, Хатлонська область
 Бахорістон — село, Кулобський район, Хатлонська область
 Бахорістон — село, Фархорський район, Хатлонська область